Flacourtia – genere di piante della famiglia delle Salicacee
9040 Flacourtia – asteroide della fascia principale